Kovacevich ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kovacevich (1928–2010), US-amerikanischer Geistlicher, Metropolit von Libertyville und Chicago, Primas der serbisch-orthodoxen Kirche in den USA
 Stephen Kovacevich (* 1940), US-amerikanischer Pianist

Siehe auch:
 Kovačević